Cəlayir – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Cəlayir – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Cəlayir – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian